H26 peut faire référence à :
 Autres cataractes, d'après la classification internationale des maladies ;
 HMS H26, un sous-marin de la Royal Navy ;
 Route principale suisse 26 reliant Möriken-Wildegg à Emmen.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres